Sol Invictus (latín para "Sol Invencible" ) puede referirse a:

Mitología
Sol Invictus, un dios romano identificado con Sol (la deidad solar en la antigua religión romana).
Sol Invictus Elagabal o El-Gabal, un dios sol sirio traído a Roma por el emperador Elagabalus.
Mitra Sol Invictus, un dios solar cuya adoración el emperador romano Aureliano hizo oficial durante todo el Imperio Romano.

Música
Sol Invictus, una banda de neofolk Inglés
Sol Invictus, un álbum de 2015 de Faith No More.